Хе Се Ун (1893 год, Корея — дата и место смерти не известны) — звеньевой колхоза «Авангард» Чиилийского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1893 году в Корее в бедной крестьянской семье. В 1901 году его семья эмигрировала на Дальний Восток Российской империи. До 1929 года трудился в домашнем хозяйстве, потом работал в течение восьми лет в различных колхозах Хабаровского края. После депортации корейцев был определён на спецпоселение в Чиилийский район Кзыл-Ординской области, Казахская ССР. Работал разнорабочим в колхозе «Авангард» Чиилийского района в селе Акмая. Позднее был назначен звеньевым рисоводческого звена.

В 1948 году звено под руководством Хе Се Уна собрало в среднем по 80,9 центнеров риса с каждого гектара на участке площадью 6 гектаров. За эти выдающиеся трудовые достижения был удостоен в 1949 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 20 мая 1949 года
 Орден Ленина

Ссылки 
 Хе Се Ун// Кызылординская областная универсальная научная библиотека имени Абдильды Тажибаева 
 Дмитрий Мен, Роль корейских колхозов Центральной Азии в строительстве социализма в СССР
 Аул шестнадцати Героев Труда